Michael Lee (ur. 1958) – brytyjski żużlowiec
 Michael Lee (1969-2008) – angielski perkusista